Ricardo Sáenz de Ynestrillas es el nombre de:

 Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez (1935-1986), militar español asesinado por ETA.
 Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez (1965), político español nacionalsindicalista, hijo del anterior.